Флаг муниципального образования «Ачи́тский городской округ» Свердловской области России является опознавательно-правовым знаком, служащим официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг был первоначально утверждён решением районного Совета муниципального образования Ачитский район от 14 июля 2003 года № 14 как флаг «муниципального образования Ачитский район» (после муниципальной реформы — «Ачитский городской округ») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1270.

30 марта 2011 года, решением Думы Ачитского городского округа № 4/12, решения от 4 июня 2003 года № 12 и от 14 июля 2003 года № 14 были признаны утратившими силу и утверждён порядок использования герба и флага Ачитского городского округа. Рисунок флага оставлен без изменения.

Описание 
Описание флага, утверждённое 14 июля 2003 года, гласило:

«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, воспроизводящим композицию герба Ачитского района в синем, зелёном, белом и жёлтом цветах. Оборотная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Описание флага, утверждённое 30 марта 2011 года, гласит:

«Флаг Ачитского городского округа представляет собой прямоугольное полотнище с отношением сторон 2:3, составленное из трёх частей, синей и двух зелёных, соединённых белым вилообразным крестом с шириной ветвей 1/10 от ширины полотнища, верхние ветви которого начинаются на границе верхней и средней трети штокового и свободного краёв полотнища. В верхней (синей) части помещено изображение лебедя, выполненное белым и жёлтым цветами, а в двух нижних (зелёных) жёлтые трилистники (либо клеверные листья). Оборотная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Символика 
Флаг составлен в соответствии с вексиллологическими правилами на основании герба муниципального образования и воспроизводит его символику.

Флаг показывает природную чистоту и сельскохозяйственный характер территории.

Вилообразный крест — один из древнейших знаков перекрестия путей, напоминает о возникновении Ачитского острога на тракте, ведущем в Сибирь.

Синий цвет верхнего поля символизирует собой честь и достоинство жителей округа, их мирный труд.

Лебедь-кликун указывает на экологическую чистоту здешних мест.

Зелёный цвет указывает на лесные и сельскохозяйственные богатства округа, а клеверные листья — на обилие медоносных трав.

Примечания 

Ачит
Ачитский городской округ
Флаги с изображением лебедя
Флаги с изображением клевера